Sherlock Jak (fr. Sherlock Yack, niem. Sherlock Yack - Der Zoodetektiv, 2011) – francusko-niemiecki serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 6 kwietnia 2012 roku na kanale teleTOON+. Wyprodukowany przez Mondo TV France, TF1 i ZDF Enterprises.

Opis fabuły 
Serial opowiada o detektywie, a zarazem managerze zoo Sherlocku Jaku, który wraz z łasiczką Hermioną przeprowadza w owym zoo śledztwa. Mają one na celu wyjaśnienie przeróżnych zagadek i sytuacji tam panujących.

Obsada 
 Martial Le Minoux jako Sherlock Jak
 Céline Melloul jako Hermiona
oraz:
 Thierry Kazazian
 Magali Rosenzweig
 Stéphane Ronchewski
 Jérémy Prévost
 Gilbert Lévy 
 Laurent Pasquier 
 Nathalie Homs
 Sylvain Lemarie
 Jérôme Pauwels

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dialogi polskie: Joanna Kuryłko
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Tekst piosenki: Marek Krejzler
Wykonanie piosenki: Łukasz Talik
Wystąpili:
 Jan Aleksandrowicz-Krasko – Sherlock Jak
 Małgorzata Szymańska – Hermiona
oraz:
 Mieczysław Morański –
 Kondor – mistrz Sherlocka Jaka,
 Panda (odc. 8, 27, 38),
 listonosz Flaming (odc. 9, 10, 19, 25, 52),
 Ryś (odc. 11, 20, 30, 31, 36, 39, 43)
 Piotr Bajtlik – 
 dr Dziób (odc. 2, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 30, 39, 41, 45, 50, 52),
 Okapi (odc. 19, 21, 24, 38, 51)
 Bartosz Obuchowicz – Wyjec (odc. 2)
 Waldemar Barwiński –
 Boa (odc. 2, 17, 42, 46),
 Nietoperz Wampir (odc. 12, 27),
 Paw (odc. 29, 43, 49)
 Agnieszka Kunikowska –
 Żółwica (odc. 3, 20, 21, 23, 34, 39, 40, 49),
 panna Czapla (odc. 5, 17, 29, 34, 41)
 Tomasz Błasiak –
 Rajski Ptak (odc. 4, 24, 32, 41, 50, 52),
 Leniwiec (odc. 6, 23),
 Szybki Szop (odc. 8, 18, 22, 23),
 Dromader (odc. 9, 43, 45),
 Pingwin Skalny (odc. 13, 28, 36, 42, 47, 48)
 Miłogost Reczek – 
 Marabut (odc. 4, 15, 17, 40, 41, 42),
 Grizzly (odc. 15, 25, 44, 51),
 Tygrys (odc. 18, 24, 31, 32, 45),
 Goryl (odc. 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 40, 47, 50, 51),
 Stary Koń (odc. 26, 33, 39, 43)
 Julia Kołakowska – 
 panna Struś (odc. 5, 14, 27, 32, 45),
 Gazela (odc. 19, 32, 40, 51)
 Dominika Sell –
 panna Bocian (odc. 5, 26, 40, 44),
 panna Skunks (odc. 6, 10, 15, 23, 24, 28, 29, 31, 37, 42, 52)
 Michał Głowacki – 
 Wyjec (odc. 2, 17, 22, 23, 37, 48),
 Hiena (odc. 30)
 Jacek Król – Pawian (odc. 20, 25, 36, 50)
 Piotr Kozłowski – 
 Zebu (odc. 21, 42, 45),
 Tapir (odc. 22)
 Dorota Furtak – Świnka Morska (odc. 21, 26, 39, 41)
 Barbara Zielińska – 
 Ciocia Babet (odc. 34),
 pani Wąż (odc. 47)
oraz:
 Dariusz Niebudek
 Bartosz Chowaniec
 Natalia Sikora
 Wojciech Słupiński
 Paulina Zgoda
i inniLektor': Leszek Zduń

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012